Actaea steht für:

 Christophskräuter, Pflanzengattung
 Actaea (Mond), Himmelskörper

Siehe auch:
 Aktaia